Ženská čtyřhra BNP Paribas Open 2023 probíhala v první polovině března 2023. Do deblové soutěže indianwellského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v areálu Tennis Garden nastoupilo třicet dva dvojic. Čínské obhájkyně titulu Sü I-fan a Jang Čao-süan na úvod podlehly Guarachiové s Routliffeovou.

Vítězem se stal první světový pár Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, který ve finále zdolal Brazilku Beatriz Haddad Maiovou s Němkou  Laurou Siegemundovou, jež nastoupily jako spoluhráčky do prvního turnaje. Po dvousetovém průběhu 6–1 a 6–7 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–7]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 1000 bodů a získaly patnáctou společnou trofej. Krejčíková na okruhu WTA Tour vybojovala šestnáctý deblový titul a pro Siniakovou to bylo dvacáté druhé takové turnajové vítězství. Češky tak v probíhající sezóně udržely neporazitelnost, když navázaly na triumf z Australian Open, s celkovou bilancí zápasů 11–0 a setů 22–2. V rámci kategorie WTA 1000 triumfovaly na třetím turnaji. Na Indian Wells Masters se po Novotné se Sukovou (1990) staly druhou ryze českou dvojicí, která turnaj vyhrála. Siniaková si upevnila vedení na čele světového žebříčku čtyřhry. Proti Siegemundové odehrály šestý zápas a pošesté vítězný. Němka nastoupila s pátou odlišnou spoluhráčkou.

Nasazení párů

Pavouk

Finálové fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

BNP Paribas Open 2023